Hanssens peut être :
 un patronyme 
 Charles-Louis Hanssens, un compositeur belge
 Charles-Louis-Joseph Hanssens, un violoniste, compositeur, chef d'orchestre et directeur de théâtre belge
 Daniel Hanssens, un comédien belge
 Edmond Hanssens, un explorateur et militaire belge
 Eugène Hanssens, un homme politique belge
 Geert Hanssens, un musicien belge
une brasserie belge
 Gueuzerie Hanssens

Homonymie de patronyme